James Nederlander ist der Name folgender Personen:

* James L. Nederlander (* 1960), US-amerikanischer Theaterbesitzer 
 James M. Nederlander (1922–2016), US-amerikanischer Theaterbesitzer